Холден има више значења:

 Холден, аустралијска аутомобилска компанија
 Холден (Западна Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Холден (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Холден (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Вилијам Холден, амерички глумац
 Лори Холден, америчка глумица